Szücs Jenő (1917–1985) labdarúgó, sportvezető
 Szűcs Jenő (1928–1978) orvos-alezredes, sebész
 Szűcs Jenő (1928–1988) történész, egyetemi tanár